Соревнования по прыжкам в воду на летней Универсиаде 1979 года прошли с 3 по 10 сентября в Мехико (Мексика). Было разыграно 4 комплекта наград в прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки у мужчин и у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Источники 
 Панорама спортивного года, 1979 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1980 — с. 119.

Летняя Универсиада 1979
1979
1979 год в водных видах спорта
Прыжки в воду в Мексике